Durango (Biscaia), municipi del territori històric de Biscaia, País Basc
 Bombardeig de Durango, acció bèl·lica executada el 31 de març de 1937
 Estat de Durango, estat de Mèxic
 Durango o Victoria de Durango, ciutat de Mèxic, capital de l'estat de Durango
 Durango (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Durango (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Durango (municipi), municipi de l'estat de Durango (Mèxic) 
 Arquebisbat de Durango, seu metropolitana de l'Església Catòlica a Mèxic
 Comtat, Terra o Merindad de Durango, antiga organització política